

Patronymes 

 Alfred Downing Fripp (1822-1895) : aquarelliste britannique
 George Arthur Fripp (1813-1896) : peintre britannique
 Robert Fripp (1946- ) : guitariste britannique

Toponyme 

 Fripp Island, une île de Caroline du Sud aux États-Unis.

Autres 

 Fripp & Eno, un projet musical d'ambient
 Giles, Giles & Fripp, un groupe de rock britannique.